Välisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Välisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (7 ha)
2. Välisaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (0 ha)
3. Välisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (1 ha)
4. Välisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 29,31),  (36 ha)
5. Välisaari, del av Hietaliete, 
6. Välisaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
7. Välisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar